El hombre que ríe es el nombre de:

Literatura
 la novela El hombre que ríe, escrita por Victor Hugo;
personaje del Ghost in the Shell

Cinematografía
 varias películas basadas en esta novela:
 El hombre que ríe, film mudo de 1909 hecho en Francia por Pathé. No han sobrevivido copias de esta película;
 Das grinsende Gesicht (The Grinning Face), film alemán de 1921 producido by Olympic Films y dirigida por Julius Herzka;
 El hombre que ríe, film mudo, dirigido en 1928 por Paul Leni;
 El hombre que ríe (L'uomo che ride), film italo-francés de 1966 dirigido por Sergio Corbucci. La acción se traslada a la Italia del siglo XVI, en época de los Borgia;
 El hombre que ríe, telefilm de 1971;
 El hombre que ríe, film francés de 2012 con Gérard Depardieu en el papel de Ursus.